Een reserve is iets wat achter de hand wordt gehouden, zie:
in de boekhoudkundige reserves, zie reserve (boekhouden)
zie ook: voorzieningen (boekhouden)
wettelijke reserve
reserve (grondstoffen), in de bodem aanwezige en later winbare delfstoffen
oliereserves
reservespeler in sport
 militaire reserve
 reserve-onderdeel
plaatsen in de VS:
Reserve (Kansas)
Reserve (Louisiana)
Reserve (Montana)
Reserve (New Mexico)
Reserve (Wisconsin)